El término Bica puede hacer referencia a:

Bica, un pan portugués.
Bica, un postre español.
Bica, un tipo de café.
Bica, un exjugador de fútbol brasileño.